Alfred Dumais, sociologue québécois, professeur de sociologie à l’Université Laval ;
Lucien Dumais alias Lucien Desbiens (1904-), militaire canadien, membre des services secrets britanniques et chef du réseau Shelburn d'exfiltration de pilotes alliés abattus en France occupée ;
Nancy Dumais (née en 1964), auteure-compositrice-interprète québécoise ;
Manon Dumais (née en 1968), journaliste et critique de cinéma québécoise ;
Sylvain Dumais (né en 1978), photographe canadien ;

Homonymie de patronyme